Por Enrique Marshall puede referirse a:

 Enrique Marshall Silva, abogado chileno, exsuperintendente de Bancos.
 Enrique Marshall Rivera, economista chileno, exconsejero del Banco Central e hijo del anterior.